«Очерки событий из российской истории, сочинённые и гравированные профессором живописи Ф. Бруни» — альбом, исполненный по заказу Общества поощрения художников и изданный в 1839 году. Автором пояснительного текста был М. Резвой. Фёдор Антонович Бруни создал десять гравюр для этого альбома. Работу над серией художник начал в Риме в январе 1826 года. Сюжеты он взял из «Истории государства российского» Николая Михайловича Карамзина, описывающего Российскую историю начиная со времён скифов, славян до времён Ивана Грозного и Смутного времени.

Альбом состоит из двух тетрадей по пять рисунков и посвящён императору Николаю I. Текст приложен на десяти отдельных листах. Рисунки размещены на больших листах в длину, гравированы в очерках, с лёгкими тенями. Медные доски с гравированными самим Бруни рисунками были переданы бывшему казначею Общества поощрения художников Савину, для вырезания на них подписей; после смерти Савина они пропали. Ф. А. Бруни написал ещё 18 работ для этой серии, но они остались неизданными.

Гравюры из альбома

Гравюры, не вошедшие в альбом

Примечания

Литература 
 
 

Гравюры Фёдора Антоновича Бруни
Циклы гравюр